Андрей Позняк:
 Позняк, Андрей Анатольевич (1988—2014) — один из Небесной сотни, Герой Украины.
 Позняк, Андрей Никитович (1913—1980) — полный кавалер ордена Славы.